В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1131 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1131 году

Январь 
 7 января — Кнуд Лавард — датский принц, ярл Шлезвига (1115—1131), король венедов (1129—1231), святой римско-католической церкви. Убит

Февраль 
 6 февраля — Готфрид Кальвский — пфальцграф Рейнский (1113—1126/1129)
 13 февраля — Элизабет де Вермандуа — дочь Гуго Великого, графа Вермандуа, первая графиня-консорт Лестер (1096—1118), как жена Роберта де Бомона; графиня-консорт Суррей (1118—1131), как жена Вильгельма де Варенна
 22 февраля — Юдит Баварская — герцогиня-консорт Швабии (1120—1131), жена герцога Фридриха II, мать Фрдриха II Барбароссы

Март 
 1 марта — Иштван II — король Венгрии (1116—1131).

Апрель 
 30 апреля —  — святой римско-католической церкви, покровитель Вернона, покровитель моряков, яхтсменов, пловцов .

Июль 
 19 июля — Рамон Беренгер III Великий — граф Барселоны и Граф Жироны (1097—1131), Граф Осоны (1097—1107, 1111—1131), Граф Бесалу (1111—1131) как Рамон Беренгер I (окончательно присоединил графство к Барселоне), граф Берги и граф Конфлана c 1118 года как Рамон Беренгер I (окончательно присоединил графства к Барселоне, граф Сердани как Рамон Беренгер I с 1118 года, граф Прованса (1112—1131) как Раймунд Беренгер I

Август 
 21 августа — Балдуин II Иерусалимский, участник первого крестового похода, граф Эдессы (1100—1118), король Иерусалима (1118—1131), регент Антиохии (1100—1103, 1119—1126, 1130—1131)
 30 августа —  — епископ Бангора (1092—1109), первый епископ Или (1109—1131)

Сентябрь 
 Жослен I — участник первого крестового похода, князь Галилеи (1112—1118), граф Эдессы (1118—1131)

Октябрь 
 5 октября — Фридрих I Каринтийский — архиепископ Кёльна (1100—1131)
 8 февраля —  — епископ Гурка (1106—1131)
 13 октября — Филипп (II) Молодой — король Франции (1129—1131) (соправитель отца, Людовика VI)
 24 октября — Герард II Высокий — граф Гельдерна (1029—1031)

Декабрь 
 4 декабря — Омар Хайям — персидский поэт, философ, математик, астроном XI века.
 Харальд Хаконссон — ярл Оркни (1122—1127)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адельхельм Энгельбергский — первый аббат Энгельберга, святой римско-католической церкви .
  — персидский поэт, философ и математик
 Алгер Льежский — католический философ-схоластик и писатель, автор теологических трактатов. По другим источникам, умер в 1132 году.
  — епископ Аверсы (1122—1131)
 Вильгельм I — граф Люксембурга (1096—1131). Первым использовал название Люксембург для своих владений.
  — король Дукли (1113—1118, 1125—1131)
 Гастон IV Крестоносец — виконт Беарна (1090—1131), участник первого крестового похода. По другим источникам, погиб в 1030 году.
 Махмуд II — сельджукский султан Ирака (1118—1131)
  — императрица-консорт Китая (1092—1096), жена императора Чжэ-цзуна
  — епископ Кутанса (1124—1131)

См. также 
 Список умерших в 1130 году
 Список умерших в 1132 году

1131